U20-världsmästerskapet i fotboll 2017 spelades i Sydkorea. Detta är ett världsmästerskap som involverar ungdomar under tjugo års ålder och hålls vartannat år. Mästerskapet spelades mellan den 20 maj och 11 juni 2017. 

Serbiens U20-landslag vann för två år sedan och var de regerande världsmästarna men deltog inte i detta års upplaga av U20-världsmästerskapet. De misslyckades under de europeiska kvalen och var den femte nationen med att misslyckas med kvalificering som regerande mästarna.

Kvalificerade nationer

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Ranking av grupptreor

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Referenser